lak nyelv
 lak nép

Települések
 Lak, település Borsod-Abaúj-Zemplén megyében
 Lak, a középkorban még lakott, de a 17. századra elpusztult település Tolna megyében
 Főherceglak, horvátul Kneževo, falu a horvátországi Eszék-Baranya megye északi részén
 Répcelak, város Vas megye Sárvári járásában

egyéb
 LAK a laoszi kip valutakódja

Földrajzinév-egyértelműsítő lapok